Porrectotheca är ett släkte av svampar. Porrectotheca ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porrectotheca